Lotus 18 — первый среднемоторный гоночный автомобиль, построенный компанией Lotus. Машина стала заметным улучшением по сравнению с ранними моделями и неуспешными переднемоторными автомобилями Формулы-1 Колина Чепмена. Lotus 18 дебютировал в сезоне 1960 года в Формуле-1, Формуле-2 и Формуле-Юниор. В качестве временной меры перед выпуском преемников 18-й модели, Lotus 20 для Ф2 и ФЮ, и Lotus 21 для Ф1, Lotus 18 был обновлён обшивкой 21 модели. Lotus 18 был заменён на Lotus 18/21 в Формуле-1 и на Lotus 20 в Формуле-Юниор в 1961 году. Машина помогла Стирлингу Моссу выиграть 4 гонки в рамках Чемпионата мира Формулы-1 в 1960 и 1961 годах.

Конструкция 

Автомобиль имеет классическую конструкцию Колина Чепмена. Болид получился лёгким и простым, кузов состоит из лёгких панелей, прикреплённых болтами к сильно триангулированной трубчатой раме шасси. В то же время автомобиль имеет жёсткий кузов и мощный двигатель, сохраняя переднее распределение веса, несмотря на двигатель, находящийся позади гонщика.

Первоначально Lotus 18 оснащался 2467-кубовым четырёхцилиндровым двигателем DOHC Coventry Climax FPF (3,70" x 3,50"), унаследованным от Гран-При версии Lotus 16. В 1960 году FPF был увеличен до 2497 см³ (3,70" x 90 мм), который производил 239 л.с. (178 кВт) при 6750 об/мин, когда он весил всего 290 фунтов (132 кг) и имел широкий диапазон крутящего момента.

Новые правила Формулы-1 в 1961 году потребовали изменений силовой установки. 2,5-литровый двигатель был заменен 1,5-литровым (82 мм х 71 мм) Climax FPF Mk.II. В Формуле-Юниор на такой машине использовался 998-кубовый Cosworth Mk.III или серия Downton BMC "A" объёмом 948 см³. Также в версии ФЮ были установлены трубы шасси меньшего диаметра и барабанные тормоза Alfin на всех колёсах.

Дополнительным преимуществом в весе способствовало внедрение облегчённой секвентальной механической коробки передач, первоначально разработанной для Lotus 12 Ричардом Ансдейлом и Гарри Манди. Коробка передач и дифференциал повышенного трения ZF помещены в общий корпус из магниевого сплава, на которой расположены точки крепления внутренних задних тормозов. Надёжность этой коробки передач для Lotus 15 и 16 в 1957–1958 годах была повышена Китом Даквортом, который только что пришёл в Lotus на должность инженера по коробкам передач.

Хотя впервые применили секвентальную коробку передач для гоночных автомобилей в Австрии Porsche в модели 360 Cisitalia, идея была новой и коробка передач в Lotus 12, которая была по существу увеличенной мотоциклетной коробкой передач в сочетании с дифференциалом ZF с ограниченным скольжением, получила прозвище «дурацкая коробка» (), или «коробка передач, полная нейтралей» () за свою низкую надёжность. После ухода Дакворта из Cosworth в 1958 году, Майк Костин, который, несмотря на то, что был соучредителем Cosworth, оставался с Lotus ещё на некоторое время, адаптировал улучшенную Queer Box для Lotus 16 в конфигурации для непосредственного монтажа его за двигателем. На Lotus 18 ставилась коробка со специальными насосами откачки и подачи масла под давлением, что повысило её надёжность при сохранении компактности и лёгкости.

В версии Lotus 18 Формулы-Юниор использовалась 4-ступенчатая коробка передач Renault. Обе коробки передач Lotus и эта коробка Renault имели рычаг переключения передач слева от гонщика.

Передняя подвеска состоит из двойных поперечных рычагов с амортизатором. В отличие от прежних конструкций Чепмена, где концы стабилизатора поперечной устойчивости выступали в качестве ножки верхнего поперечного рычага, у Lotus 18 был отдельный передний стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя подвеска была на верхнем и нижнем радиусных рычагах с перевёрнутым нижним поперечным рычагом, где полуоси фиксированной длины действовали как верхнее звено. Узлы амортизаторов также были установлены на подвесной задней части. Машина работала с задним стабилизатором поперечной устойчивости и без него.

Чтобы извлечь выгоду из преимущества в весе, Чепмен сконструировал лёгкую и обтекаемую машину высотой всего 71 см (без ветрового стекла) и весом 440 кг. Гонщик располагался в кокпите в положении полулёжа, впервые применённое около десяти лет до этого Густавом Баумом из NSU.

Lotus 18 имел удивительно хорошую управляемость с уникальной системой подвески, которая резко снижала передачу веса и крен кузова в поворотах. Lotus 18 стал одним из самых быстрых автомобилей Формулы-1. Машина модифицировалась в двухместную версию спортивного гоночного автомобиля Lotus 19 или Monte Carlo.

История болида на Гран-При 

Первую победу команде Lotus в Формуле-1 на Lotus 18 принёс Иннес Айрленд 8 апреля 1960 года на внезачётной гонке Glover Trophy. Первая победа машины Lotus в Чемпионате мира Формулы-1 произошла шесть недель спустя, 29 мая на в Монако. Гонку выиграл Стирлинг Мосс, выступая за команду Rob Walker Racing Team. Также Мосс одержал уверенную победу в Гран-при США 1960 года, помогая Lotus занять вторую строчку в Кубке конструкторов. В 1960 году на Lotus 18 в чемпионате мира Формулы-1 дебютировал Джим Кларк.

Мосс повторил свою победу в Монако на следующий год, отбиваясь от более мощных и быстрых Ferrari 156. На Lotus 18/21 Мосс выиграл Гран-при Германии 1961 года, а третья победа была одержана Иннесом Айрлендом в США. По итогам чемпионата 1961 года Lotus также заняла второе место в кубке конструкторов.

Результаты выступлений в ЧМ Формулы-1 

* Включая очки, заработанные другими машинами Lotus

Результаты выступлений вне ЧМ Формулы-1

Примечания

Источники

Ссылки 

Формула-1 в сезоне 1960
Формула-1 в сезоне 1961
Формула-1 в сезоне 1962
Формула-1 в сезоне 1963
Формула-1 в сезоне 1965
Шасси Lotus Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1960 года
Автомобили Формулы-1 1961 года
Автомобили Формулы-1 1962 года
Автомобили Формулы-1 1963 года
Автомобили Формулы-1 1965 года